Île Bertrand peut désigner :

 Île Bertrand, une île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien ;
 Île Bertrand, une île fluviale de la Charente, située sur la commune de Montignac-Charente ;
 .